Jacksonville (Alabama)
 Jacksonville (Arkansas)
 Jacksonville (Carolina del Nord)
 Jacksonville, població del Comtat de Duval, a l'estat de Florida, Estats Units.
 Jacksonville (Geòrgia)
 Jacksonville (Illinois)
 Jacksonville (Missouri)
 Jacksonville (Ohio)
 Jacksonville (Oregon)
 Jacksonville (Pennsilvània)
 Jacksonville (Texas)
 Jacksonville Beach, població a l'estat de Florida (EUA).
 South Jacksonville, població a l'estat d'Illinois (EUA).
 Jacksonville Jaguars, equip de futbol americà de la National Football League amb seu a la ciutat de Jacksonville, Florida.